Егукка () є національним гімном Північної Кореї.

Див. також 
 Герб Північної Кореї
 Прапор Північної Кореї

Національні символи Північної Кореї
Корея
Корея
Музика Північної Кореї